У фауні Непалу виявлено 42 види богомолів з 8 родин. Фауна Непалу вивчена слабко, низка видів зустрічаються на прикордонних ділянках сусідньої Індії, тому можливі нові знахідки богомолів на території країни.

Список видів

Примітки

Посилання 
 F. Lombardo. Studies on Mantodea of Nepal (Insecta) Spixiana 1993 16: pp. 193-206 
 Christian Jürgen Schwarz, Reinhard Ehrmann, Matthias Borer, Christian Monnerat. Mantodea (Insecta) of Nepal ‒ corrections and annotations to the checklist. October 2018. Mantodean systematics and faunistics

Фауна Непалу
Непал